Ранчо де Санчез има више значења:

 Ранчо де Санчез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Санчез, Пуерта де Санчез (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику